

Бобтаун — переписна місцевість, штат Пенсільванія
 Бобтаун — переписна місцевість, штат Вірджинія